Antimerina (geslacht), een geslacht van kevers
 Merina (volk), een etnische groep in Madagaskar